Tilsner ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Tilsner (1918–2002), deutsche Politikerin (LDPD)
 Klaus Tilsner (* 1934), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Kurt Tilsner (1909–1989), deutscher Maler